Osoby o tym nazwisku:
 Krzysztof Wiak – polski prawnik
 Sławomir Wiak – polski inżynier
 Wiak - osoba spożywająca duże ilości alkoholu